NVIS — Near Vertical Incidence Skywave. Явление ближнего распространения радиоволн с почти вертикальным отражением от ионосферы и способ радиосвязи, основанный на этом явлении.
 NVIS — Night Vision Imaging System. Система ночного видения (приборы ночного видения).